

Patronyme 

 Charles-Antoine de Piis (1737-1794), député aux États généraux de 1789 ;
 Pierre-Antoine-Augustin de Piis (1755-1832), homme de lettres et dramaturge français.

Toponyme 

 Piis, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui rattachée à Saint-Eutrope-de-Born.